Brezova (Slovenië), een plaats in de Sloveense gemeente Celje
 Brezova (Kraljevo), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo

Zie ook 
 Březová (doorverwijspagina)